Molnár Sándor (1856–1924) református főgimnáziumi igazgató
 Molnár Sándor (1895–1960) munkás költő, író, műfordító
 Molnár Sándor (1933–2007) labdarúgó (Haladás)
 Molnár Sándor (1939) atlétaedző, sportvezető
 Molnár Sándor (1936–2022) festő- és szobrászművész
 Molnár Sándor (1942) atlétaedző
 Molnár Sándor (1966) sportlövő
 Molnár Sándor (1994) labdarúgó (Újpest)
 Molnár Sándor (?) Junior Prima díjas testnevelő és gyógytestnevelő tanár

hasonló néven
 Molnár Sándor Pál (1824–?) szerzetes, római katolikus plébános